Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Cali 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Leonardo Mayer che si è ritirato sul punteggio di 6–2.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (Campione)
 Brian Dabul (quarti di finale)
 Alejandro Falla (primo turno)
 Leonardo Mayer (finale)

 Santiago Giraldo (semifinali)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Diego Hartfield (semifinali)
 Ricardo Hocevar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Cali 2008